

Plaatsen

Nederland
 Dale (Nederland)
 het middeleeuwse graafschap Dale rond Diepenheim

Noorwegen
 Dale (Alver), een plaats in de gemeente Alver in de Noorse provincie Vestland
 Dale (Fjaler), een plaats in de gemeente Fjaler in de Noorse provincie Vestland
 Dale (Innlandet), een plaats in de Noorse provincie Innlandet
 Dale (Rogaland), een plaats in de Noorse provincie Rogaland
 Dale (Vaksdal), een plaats in de gemeente Vaksdal in de Noorse provincie Vestland

Verenigde Staten
 Dale (Indiana)
 Dale (Pennsylvania)

Overig 
 Dale (rivier) in Australië
 Dale Bozzio (artiestennaam Dale), Amerikaanse zangeres